Республіка Конго розділена на 11 департаментів і столичне місто Браззавіль. У 2004 році статус департаменту отримало місто Пуент-Нуар.

Примітки

Джерела 
 Annuaire statistique du Congo 2004